

Astronomia 
 Cratere Moulton – cratere lunare, intitolato all'astronomo statunitense Forest Ray Moulton

Geografia 
 Regno Unito
 Moulton – parrocchia civile di Vale Royal, Cheshire
 Moulton – parrocchia civile di South Holland, Lincolnshire
 Moulton – parrocchia civile di Richmondshire, North Yorkshire
 Moulton – parrocchia civile di Daventry, Northamptonshire
 Moulton – parrocchia civile di Forest Heath, Suffolk
 Stati Uniti d'America
 Moulton – capoluogo della Contea di Lawrence, Alabama
 Moulton – città della Contea di Appanoose, Iowa
 Moulton – città della Contea di Lavaca, Texas

Persone

Moulton
 Alycia Moulton – ex tennista statunitense
 Arthur Moulton – vescovo anglicano
 Fay Moulton – velocista e giocatore di football americano statunitense
 Forest Ray Moulton – astronomo e matematico statunitense
 Seth Moulton – politico e militare statunitense
 Tom Moulton – produttore discografico e remixer statunitense

Cognomi composti
 Linda Moulton Howe – giornalista e saggista statunitense
 Megan Moulton-Levy – tennista statunitense
 William Moulton Marston, noto anche con lo pseudonimo di Charles Moulton – psicologo, inventore e fumettista statunitense

Altro 
 Piano di Moulton – piano non desarguesiano piuttosto semplice